Weneg était, dans la religion égyptienne antique, une divinité du ciel et de la mort.

Dans sa fonction de « gardien cosmologique », Weneg protégeait la Terre et ses habitants contre l'arrivée du « grand chaos ».

Voir aussi 

Index égyptologique
Divinité égyptienne
Divinité de la mort